Tunduru steht für:

 Tunduru (Distrikt), Distrikt in der Region Ruvuma in Tansania
 Tunduru (Stadt), Hauptstadt des Distriktes Tunduru
 Bistum Tunduru-Masasi, römisch-katholische Diözese in Tansania
 Jardim Tunduru, Parkanlage im Zentrum der mosambikanischen Hauptstadt Maputo